Sabika bint Ibrahím Ál Chalífa (arabsky: سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة; nar. 1948, Muharraq) je první manželkou současného bahrajnského krále Hamada bin Ísá Ál Chalífy a matkou korunního prince Salmána bin Hamad bin Ísá Ál Chalífy.

Osobní život 
Sabika bin Ibrahím Ál Chalífa se narodila v roce 1948 v Muharraqu v Bahrajnu. Byla dcerou Ibrahima bin Muhammad Ál Chalífy a jeho manželky Fátimy bint Salmán Ál Chalífy, dcery Salmána bin Hamad Ál Chalífy, bahrajnského chakima mezi lety 1941 až 1960.

Dne 9. října 1968 si vzala svého bratrance Hamada bin Ísá Ál Chalífu. Je Hamadovou první manželkou. Sabika a Hamad mají čtyři děti, tři syny a jednu dceru:

 Salmán bin Hamad Ál Chalífa, bahrajnský korunní princ (* 21. října 1969)
 Abdulláh bin Hamad Ál Chalífa (* 30. června 1975)
 Chalífa bin Hamad Ál Chalífa (4. června 1977)
 Najla bint Hamad Ál Chalífa (20. května 1981)

Veřejný život 
Je předsedkyní Nejvyšší rady pro ženy v Bahrajnu, která podporuje rozšíření práv žen v Bahrajnu, povzbudila ženy, aby volily ve volbách v roce 2001 a v červnu 2005 uvítala první dámy arabského světa v Bahrajnu na druhém zasedání Vyšší rady organizace arabských žen.

Je také hlavní patronkou Společnosti pro ženy a děti v Bahrajnu[9] a vystoupila na Valném shromáždění Organizace spojených národů na témata jako Děti – budoucí akce a Děti – implementace programu.

Vyznamenání 
 : Řád Ahmada Vítězného, první třídy (2. listopadu 2003)
 : Řád šejka Ísy bin Salmána Ál Chalífy (Wisam al-Shaikh ‘Isa bin Salman Al Khalifa), první třídy (16. prosince 2008)

Předkové

Odkazy

Reference

Literatura 
 United Arab Emirates Yearbook 2006. [s.l.]: Trident Press Ltd 360 s. Dostupné online. . (anglicky) Google-Books-ID: hXv2awRvNMUC.
 EAST, Roger; THOMAS, Richard. Profiles of People in Power: The World's Government Leaders. [s.l.]: Psychology Press 664 s. Dostupné online. . (anglicky)
 PEGUES, Beverly. The Persecuted Church Prayer Devotional: Interceding for the Suffering Church. [s.l.]: Authentic Pub. 252 s. Dostupné online. . (anglicky)
 PUBLICATIONS, Europa. The International Who's Who 2004. [s.l.]: Psychology Press 1932 s. Dostupné online. . (anglicky)
 WINKLER, David Frank. Amirs, Admirals & Desert Sailors: Bahrain, the U.S. Navy, and the Arabian Gulf. [s.l.]: Naval Institute Press 280 s. Dostupné online. . (anglicky)

Ženy
Žijící lidé
Ál Chalífa
Narození v roce 1948